Classpath bezeichnet:

 den Klassenpfad bei Programmiersprachen
 eine freie Implementierung der Standardklassenbibliotheken für die Programmiersprache Java, siehe GNU Classpath

pt:Classpath